Razoumowsky kan som auktorsförkortning betyda:

 Grigory Razumovsky
 Gregor Razumovsky

Robotskapade auktorsförkortningar